Menojkeus – w mitologii greckiej wnuk Penteusza, ojciec Kreona
 Menojkeus – w mitologii greckiej syn Kreona